Eurystheus är ett släkte av kräftdjur. Eurystheus ingår i familjen Isaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor